Соходол има више значења:

 Соходол (Соходол), насеље у округу Алба у Румунији
 Соходол (Албак), насеље у округу Алба у Румунији
 Соходол (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Соходол (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Соходол (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Соходол (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Соходол (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Соходол (Алба), општина у округу Алба у Румунији